Essek steht für:

 deutscher Name von Osijek, Stadt in Kroatien

Essek ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Essek (1883–1959), deutscher Film-Produktionsleiter 
 Paul Essek (1875–1948), deutsch-schweizerischer Bratschist und Komponist
 Rudolf Essek (1882–1941), deutscher Schauspieler